Балу:

 Балу — персонаж «Маугли» Редьярда Киплинга.
 Балу, он же Баал — древнесемитский бог.
 Балу Махендра (1939—2014) — индийский оператор, режиссёр и сценарист.
 Балу, настоящее имя Александр Балунов (род. 1973) — гитарист группы «Король и Шут».
 Балу — река в Бангладеш.
  — археологический сайт в Индии около Кайтхала.
 Акулий балу (акулий барбус) — популярная аквариумная рыба.

Населённые пункты 
 Балу — посёлок в Западном Азербайджане, Иран.
  — посёлок в Хузестане, Иран.
  — посёлoк в Сенмане, Иран.

См. также 
 Баллу